Бомбардир (звання) — звання солдатів артилерії
 Бомбардир (спорт) — найрезультативніший гравець нападу у футболі, хокеї та інших командних іграх
 Бомбардир (футбол) — футбольний бомбардир
 Жук-бомбардир — жук родини туруни